Atzalan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Atzalan, Veracruz, ort, 
 Atzalan (kommun), Veracruz, 
 Atzalán, Atempan, ort, Puebla, 
 Atzalán, Xochiapulco, ort, Puebla, 
 Atzalan (vattendrag), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar